USS "Edgar F. Luckenbach" (ID-4597)
 USS "Edward Luckenbach" (ID-1662)
 USS "F. J. Luckenbach" (ID-2160)
 USS "Frederick Luckenbach" (1888)
 USS "Julia Luckenbach" (ID-2407)
 USS "K. I. Luckenbach" (ID-2291)
 USS "Katrina Luckenbach" (ID-3020)
USS "Luckenbach Tug No. 1" (ID-1232)
 USS "Walter A. Luckenbach" (ID-3171)

Luckenbach